El término Petrel puede referirse a:

 Petrel (ave), ave marina de la familia Procellariidae;
 Petrel (Alicante), municipio español de la provincia de Alicante;
 Petrel (cohete), cohete sonda británico;
 Base Petrel, base antártica argentina;
 Petrel 912i, avión deportivo liviano diseñado en el ITBA.

Buques 

 USS Petrel (1846), goleta, que sirvió luego en el Estudio de la costa de los Estados Unidos.
 USS Petrel (1862), "tinclad" adquirido por la Armada de la Unión que fue capturado por el enemigo y fue destruido.
 USS Petrel (PG-2), cañonero de los Estados Unidos, que fue vendido en 1920.
 USS Petrel (ASR-14), buque de rescate de submarinos, que fue vendido como chatarra el año 2003.
 Petrel (corsario), goleta corsaria de los Estados Confederados, que fue destruida por la fragata USS St. Lawrence.
 Petrel I, patrullero del Servicio de Vigilancia Aduanera de España.
 Petrel (buque hidrográfico), buque hidrográfico tipo SWATH de Argentina en construcción.
 Petrel (lancha hidrográfica de 1965), lancha hidrográfica de Argentina asignada en 1965.